Aj – faraon, panował prawdopodobnie w latach 1323-1319 p.n.e.
 Aj – miasto biblijne
 Aj – rzeka w Rosji, w Baszkirii i obwodzie czelabińskim

Zobacz też